Нишанов — фамилия; имеет женскую форму Нишанова.
 Нишанов, Рафик Нишанович (1926—2023) — советский и узбекский государственный и политический деятель, дипломат.
 Нишанов, Сабиржан (1904—1969) — хлопковод, бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.